Бакалович (, , ) — славянская фамилия.

Бакалович (герб) — герб одноименной шляхетской фамилии.

Известные носители 
  (урожд. Шимановская; 1835—1874) — жена Владислава и мать Степана Бакаловичей; варшавская актриса.
 Бакалович, Владислав (1831—1904) — польский художник, специализировался на исторической живописи из истории Франции.
  (1786—1843) — сербский иконописец.
 Бакалович, Степан Владиславович (1857—1947) — сын Владислава, российский художник, представитель салонного академизма, писавший картины из жизни Древнего Рима.
 Бакалович, Ян (1740—1794) — шляхтич, польский военный инженер и картограф; убит во время Штурма Праги.

Прочее 
 Невропсихиатрическое отделение «Др Славолюб Бакалович» во Вршац, разрушено во время войны НАТО в Югославии.

Примечания